Лолотла има више значења:

 Општина Лолотла (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Лолотла (Лолотла, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику